Puxinanã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Puxinanã (ort), Paraíba, 
 Puxinanã (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar